

Algemeen 

Donk (landvorm), soort zandheuvel in laaggelegen rivierengebied
-donk, als deel van een aardrijkskundige naam (toponiem)

Plaatsen

België 

 Donk (Berlare), een gehucht in Berlare
 Donkmeer, een meer in Berlare
 Donk (Ekeren), een wijk van Ekeren (aansluitend bij Vriesdonk, een wijk in Brasschaat)
 Donk (Herk-de-Stad), een deelgemeente in Belgisch-Limburg
 Donk (Lier), een wijk van Lier
 Donk (Maldegem), een dorp in Maldegem
 Donk (Mol), een gehucht in Mol
 Recreatiedomein De Donk, gelegen in Oudenaarde

Duitsland 

 Donk (Viersen), een buitengebied van Viersen

Nederland 

 De Donk (Zuid-Holland) (Den Donk), een buurtschap in de gemeente Molenlanden
 Donk (Laarbeek), een voormalig dorp, nu deel van het tweelingdorp Beek en Donk in Noord-Brabant
 Donk (Bernheze), een buurtschap in Noord-Brabant
 Donk (Boekel), een buurtschap in Noord-Brabant
 Donk (Eersel), een buurtschap in Noord-Brabant, ten noordwesten van Vessem
 Donk (Etten-Leur), een buurtschap in Noord-Brabant
 De Donk ('s-Hertogenbosch), een wijk in 's-Hertogenbosch
 Donk (Kessel) (Donck), een buurtschap in Limburg
 Donk (Meijel), een buurtschap in Limburg
 De Donck (Ambt Montfort) (Donck), een buurtschap in Limburg
 Huys ten Donck, in Ridderkerk
 De Donck (Swolgen), buitenhuis in Swolgen

Sport 

KSK Donk, Belgische voetbalclub uit Donk, een wijk van Ekeren
GZC Donk, zwem- en waterpoloclub uit Gouda
 SV Donk, een voetbalvereniging uit Gouda
Penclawdd RFC, een rugbyclub uit Wales; de spelers worden the Donks genoemd

Personen 
 Anita Donk, Nederlands actrice
Daniëlle van de Donk, Nederlands voetbalster
Ellen van Donk, aquatisch ecologe
 Eric van der Donk, Nederlands acteur
Jos van der Donk (doorverwijspagina)
 Koen en Jos van der Donk, Nederlandse acteurs
Maarten van de Donk, Nederlands politicus en bestuurder
Marinus Anton Donk (1908-1972), Nederlands botanicus en mycoloog
Martinus Duncanus (Maarten of Martin Donk, 1506–1590), katholiek geestelijke, tegenstander van de reformatie
Piet Donk, Nederlands kunstenaar
Ryan Donk, Nederlands-Surinaams voetballer
 Sabrina van der Donk, Nederlandse miss
Wilfred A van der Donk, biochemicus
Wim van de Donk, Nederlands bestuurder

Overige 

 Donk, single uit 2008 van Soulja Boy
 Donk!, een computerspel uit 1994, naar de hoofdfiguur, een eend
Donk, een personage in de film Crocodile Dundee uit 1986